Енсена́да ( — бухта, гавань) — топонім в іспаномовних країнах:
 В Мексиці:
 Енсенада (Нижня Каліфорнія) — місто;
 Енсенада (муніципалітет) — муніципалітет.
 В Аргентині:
 Енсенада (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес
 Енсенада (округ) — округ провінції Буенос-Айрес
 Енсенада (Санта-Крус) — місто у провінції Санта-Крус
 Енсенада (станція) — залізнична у провінції Буенос-Айрес
 У Чилі:
 Енсенада (Чилі) — місто в Чилі